Détour peut faire référence à :

Cinéma 
 Le Détour ( en VO), un film américain réalisé par Cecil B. DeMille sorti en 1922 ;
 Détour (), un film américain réalisé par Edgar George Ulmer sorti en 1945 ;
 Detour, un film américain réalisé par Joey Travolta sorti en 1999 ;
 Le Détour, titre québécois de The Snow Walker, un film canadien réalisé par Charles Martin Smith sorti en 2003 ;
 Détour, un film québécois de Sylvain Guy sorti en 2009 ;
 , un film américain réalisé par William Dickerson sorti en 2013 ;
 Detour, un film réalisé par Christopher Smith sorti en 2016.

Télévision 
 Détour, un épisode de la saison 5 de la série télévisée X-Files ;
 Le Détour, téléfilm réalisé par Pierre Salvadori en 2000.

Musique 
 Le Détour est une compilation de Dominique A (2002).
  est le onzième album studio de Cyndi Lauper sortit en 2016.

Psychologie 
 La théorie du détour est une théorie du fonctionnement psychique humain.

Toponyme 
 Grand-Détour est un hameau à l'est du Québec, au Canada.
 Rivière du Détour (English: Detour River), un affluent de la rivière Turgeon, dans le bassin hydrographique de la rivière Harricana et de la baie James. Elle coule surtout en Ontario, puis dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière du Grand Détour, un affluent de la rivière Manouane, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Autres 
 L'épicerie Le Détour, épicerie communautaire à Pointe Saint-Charles, au Québec.

Homonymie de titre